«Demi» — четвертий студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 10 травня 2013.

Список композицій

DVD: Live in London

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Hollywood Records